Le tournoi d'Adélaïde est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1955 se dispute du 2 au .

Jenny Staley remporte le simple dames. En finale, elle bat Fay Muller.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Loris Nichols et Norma Ellis.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde

Navigation 

dames 1955
Adelaide
1955 en Australie
Janvier 1955